Cinema:
 The Fugitive (pel·lícula de 1910), dirigida per D. W. Griffith
 The Fugitive  o El fugitiu (pel·lícula de 1947), film dirigit per John Ford
 The Fugitive  o El fugitiu (pel·lícula de 1963), film dirigit per Carol Reed
 The Fugitive Kind, pel·lícula de 1959 dirigida per Sidney Lumet
 The Fugitive  o El fugitiu (pel·lícula de 1993), film dirigit per Andrew Davis
 Televisió: The Fugitive (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 1963 de Roy Huggins